Niemcy:
 Altstadt I – dzielnica Mülheim an der Ruhr

Zobacz też:
 Altstadt
 Altstadt II